Швыря́ев — русская фамилия. Известные носители:

 Швыряев, Пётр Иванович (1925—1970) — советский артиллерист, участник Великой Отечественной войны, Полный Кавалер ордена Славы.
 Швыряев, Ярослав Михайлович (род. 1949) — депутат Государственной думы РФ третьего созыва.